Gams steht für:
 Gämse in der Jägersprache

Orte:
 Gams SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Gams bei Hieflau, Ortschaft von Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Bad Gams (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Gams (Gemeinde Frohnleiten), Katastralgemeinde von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Gamsgebirg, Katastralgemeinde von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Gams, deutscher Name der Ortsgemeinschaft Kamnica (Maribor), Maribor, Podravska, Slowenien

 ist das Autorenkürzel folgender Person:
 Helmut Gams (1893–1976), österreichischer Botaniker

Gams  ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Gams (1893–1976), österreichischer Botaniker
 Ivan Gams (1923–2014), jugoslawischer und slowenischer Geograph und Hochschullehrer
 Pius Gams (1816–1892), deutscher Kirchenhistoriker
 Walter Gams (1934–2017), österreichischer Pilzkundler

GAMS steht für:
 General Algebraic Modeling System, mathematisches Modellierungs-System
 Groupe de femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles, französische Frauenvereinigung
 Guide to Available Mathematical Software, Projekt des National Institute of Standards and Technology zur Klassifizierung verfügbarer mathematischer Software nach Problem, das gelöst wird

Abkürzung